Jacques Hivert (1919-1987), chanteur français ;
 Jonathan Hivert (1985-), coureur cycliste professionnel français ;
 Yves Hivert-Messeca (1948-), historien et essayiste français.